Marvin Obando Obando (Puntarenas, 4 de abril de 1960) é um ex-futebolista costarriquenho, que atuava como defensor. Participou da Copa de 1990, a primeira de seu país.

Carreira
Por clubes, Obando jogou com maior destaque pelo Herediano. Também militou com as camisas de San Carlos, Cartaginés, Saprissa, Turrialba, Puntarenas e Ramonense, onde parou de jogar. É também o recordista de presenças no Campeonato Costarriquenho, tendo jogado entre 1979 e 2000.

Seleção 
Com a Seleção Costarriquenha, atuou entre 1980 e 1994, com 50 partidas e um gol marcado. 

Seu filho, também chamado Marvin Obando, é atleta do Herediano, clube onde se consagrou como atleta.

Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Futebolistas do Deportivo Saprissa
Jogadores da Seleção Costarriquenha de Futebol
Naturais de Puntarenas